Малиновское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Амурская область 
 Малиновское сельское поселение — в Бурейском районе
 Малиновское сельское поселение — в Шимановском районе

Белгородская область 
 Малиновское сельское поселение — в Белгородском районе

Омская область 
 Малиновское сельское поселение — в Тюкалинском районе

Приморский край 
 Малиновское сельское поселение — в Дальнереченском районе

Саратовская область 
 Малиновское сельское поселение — в Аркадакском районе

Тамбовская область 
 Малиновское сельское поселение — в Тамбовском районе

Томская область 
 Малиновское сельское поселение — в Томском районе
 Малиновское сельское поселение — в Кожевниковском районе

Тюменская область 
 Малиновское сельское поселение — в Аромашевском районе